Nanaloricus är ett släkte av korsettdjur som beskrevs av Kristensen 1983. Enligt Catalogue of Life ingår Nanaloricus i familjen Nanaloricidae, ordningen Nanaloricida, fylumet korsettdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Nanaloricidae, fylumet korsettdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Korsettdjur
Nanaloricus